Приднепро́вье может означать:

 Приднепровье (Поднепровье) — область у реки Днепр.
 Приднепровье — деревня в Краснинском районе Смоленской области России.
 Приднепровье — деревня в Оршанском районе Витебской области Белоруссии.